Pormenaz bezeichnet

 die Chalets de Pormenaz, eine Almsiedlung im Massif de Pormenaz auf dem Gebiet der französischen Gemeinde Servoz
 das Massif de Pormenaz, einen kleinen Höhenzug der Aiguilles Rouges in den französischen Alpen nördlich des Mont Blanc
 die Aiguille Noire de Pormenaz, einen Gipfel im Massif de Pormenaz
 den Lac de Pormenaz, einen See im Massif de Pormenaz